Robledo, un comune spagnolo.
 Robledo, un vulcano al confine tra Argentina, Cile e Bolivia
 Robledo, una città della Colombia.